Брэила:

 Брэила — город в Румынии, в регионе Валахия.
 Брэила — румынский жудец в регионе Валахия.
 Брэила — село в составе муниципия Кишинёв.